

Patronyme 

 Alcius Ledieu ( - 1912), historien français du XIXe siècle
 Louis Morcrette-Ledieu ( - ), personnalité politique française
 René Ledieu ( - 2005), personnalité politique française
 Virginie Ledieu ( - ), comédienne française
 Élie Ledieu ( - ), personnalié politique française

Toponymes 
 
Homonymie
Homonymie de patronyme